El pebre de l'aigua (Polygonum hydropiper sinònim de Persicaria hydropiper), és una planta de la família Polygonaceae que creix en la zona temperada de l'hemisferi nord en llocs humits, umbris i encarcats. S'utilitza com espècia pel seu sabor aspre i picant.

Cridada popularment pebre aquàtic, persicària picant o persicària acre, és una planta anual de 15-50 cm. d'altura. Tija simple de color verdós. Fulles lanceolades que aconsegueixen els 7 cm. de longitud amb el pecíol curt. Les flors són de color rosat o blanc verdós i s'agrupen en raïms laxos de 2-5 cm. El calze és verd.

Referències 

Poligonàcies